São Gonçalo (Rio de Janeiro), gemeente in de Braziliaanse staat Rio de Janeiro
 São Gonçalo do Abaeté, gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
 São Gonçalo do Amarante, gemeente in de Braziliaanse staat Rio Grande do Norte
 São Gonçalo do Amarante, gemeente in de Braziliaanse staat Ceará
 São Gonçalo dos Campos, gemeente in de Braziliaanse staat Bahia
 São Gonçalo do Gurguéia, gemeente in de Braziliaanse staat Piauí
 São Gonçalo do Pará, gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
 São Gonçalo do Piauí, gemeente in de Braziliaanse staat Piauí
 São Gonçalo do Rio Abaixo, gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
 São Gonçalo do Rio Preto, gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
 São Gonçalo do Sapucaí, gemeente in de Braziliaanse staat Minas Gerais
 São Gonçalo (Amarante), plaats in de Portugese gemeente Amarante
 São Gonçalokanaal, kanaal in de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul